Делинькалнс (, ) — высочайший холм Алуксненской возвышенности. Находится в Яунлайценской волости Алуксненского края. Возле холма оборудована десятикилометровая тропа для туристов. Делинькалнс покрыт лесом, и на его вершине оборудована большая просека со смотровой площадкой. У подножья холма, с северной стороны, находится небольшой источник с чистой водой.

Высота над уровнем моря: 271,5 м.

Высота от подножья горы: 70 м.

Примечания

Литература 
 Latvijas daba. 1. sējums. Rīga : Preses nams. 1994.

Холмы Латвии